Сент-Антуан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сент-Антуан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сент-Антуан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Сент-Антуан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер